Куатекоско има више значења:

 Куатекоско (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куатекоско (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику